Lexington (Alabama)
Lexington (Georgia)	
Lexington (Illinois)
Lexington (Kentucky)
Lexington (Massachusetts)
Lexington (Michigan)
Lexington (Minnesota)	
Lexington (Mississippi) 	
Lexington (Missouri)
Lexington (Nebraska)
Lexington (North Carolina) 	
Lexington (Ohio)
Lexington (Oklahoma) 	
Lexington (Oregon)
Lexington (South Carolina) 	
Lexington (Tennessee)
Lexington (Texas)
Lexington (Virginia)
USS Lexington (Amerikaans marineschip)